Lato, folyó Olaszországban
Lato, betűtípus neve
Lató (latinosan Lato); ógörög város Kréta szigetén

Hasonló:
Látó, romániai magyar irodalmi folyóirat